Суперку́бок Узбекиста́на 2019 ГОДА () — пятый по счёту розыгрыш Суперкубка Узбекистана по футболу. Состоялся 23 февраля (матч начался в 16:00 по UTC+5:00), на центральном стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Участниками Суперкубка Узбекистана 2019 стали победитель Суперлиги Узбекистана 2018 — ташкентский «Локомотив», и обладатель Кубка Узбекистана 2018 — алмалыкский АГМК.

Организуется совместно Футбольной ассоциацией Узбекистана и Профессиональной футбольной лигой Узбекистана. Впервые в истории, у Суперкубка Узбекистана появился свой главный спонсор. Им в Суперкубке Узбекистана 2019 стала турецкая компания KOC Elektrik AS.

Матч в прямом эфире транслировал государственный спортивный телеканал — MTRK Sport. За два часа перед началом матча, на центральном стадионе «Пахтакор» начался большой концерт звёзд узбекской эстрады. Было объявлено, что вход для болельщиков на матч Суперкубка 2019 будет бесплатным, и его может посетить бесплатно любой желающий.

Пресс-конференция перед матчем Суперкубка Узбекистана 2019 состоялась вечером 22 февраля в ТРЦ «Samarqand Darvoza» в Ташкенте, на глазах у обычных болельщиков. На пресс-конференции присутствовало большое количество представителей СМИ. Участвовали главные тренеры обеих команд, а также ряд лидеров обеих команд, которые давали болельщикам автографы и фотографировались с ними. Болельщики также имели возможность сфотографироваться с оригинальным Суперкубком Узбекистана, который был выставлен в фойе этого ТРЦ для всеобщего обозрения.

Матч за Суперкубок Узбекистана 2019 закончился со счётом 2:1 в пользу ташкентского «Локомотива», и «Локомотив» второй раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Узбекистана.

Матч

Примечания и источники

Ссылки 
 
 

Суперкубок Узбекистана по футболу
Футбол в Азии в 2019 году
Спорт в Узбекистане в 2019 году
Февраль 2019 года
События 23 февраля
Спортивные соревнования в Ташкенте
ФК «Локомотив» Ташкент
ФК АГМК
Национальные футбольные суперкубки в сезоне 2019